И́горь Иване́нко:

 Иваненко, Игорь Васильевич (1948—2001) — советский футболист и украинский тренер.
 Иваненко, Игорь Николаевич (род. 1976) — приднестровский политический деятель.